

Mitologia 
 Piero (filho de Magnes) pai, segundo algumas versões, de Jacinto

Pessoas
Piero della Francesca
Piero Manzoni
Piero de Benedictis

Desambiguações de antropônimos